DMS es un acrónimo que puede significar:

 Degeneración macular senil, patología multifactorial que afecta la parte central de la retina.
 Dimethyl sulfate, término en inglés para sulfato de dimetilo.
 D M S, epitafio latino para Diis Manibus Sacrum.
 DMS-59 (Dual Monitor Solution, 59 pins) que generalmente se utiliza para las tarjetas de vídeo.
 Document Management System, término en inglés para Sistema de gestión documental.